Koróška je lahko:

 Koroška, statistična regija
 Koroška, neformalna zgodovinska pokrajina v Sloveniji
 Koroška, vojvodina Svetega rimskega cesarstva in kronska dežela Avstro-Ogrske
 Koroška, zvezna dežela v Avstriji

Glej tudi 
 Karantanija, slovanska plemenska kneževina
 Geografija Avstrijske Koroške